Megan Ganong – ex sciatrice alpina statunitense
 Travis Ganong – sciatore alpino statunitense
 William Ganong – medico statunitense che ha legato il suo nome alla sindrome di Lown-Ganong-Levine